Denumirea de Zvezdița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zvezdița, un sat în comuna Omurtag, regiunea Tărgoviște;
 Zvezdița, un sat în comuna Varna, regiunea Varna.